В Соединённых Штатах насчитывается 4 округа с названием Гранди ():
 округ Гранди — штат Айова
 округ Гранди — штат Иллинойс
 округ Гранди — штат Миссури
 округ Гранди — штат Теннесси